Никола́й Андре́евич Смирно́в:
 Смирнов Николай Андреевич (1913—1970) — советский военачальник, Герой Советского Союза.
 Смирнов Николай Андреевич (1916—1978) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.
 Смирнов Николай Андреевич (1924—1994) — советский актёр театра и кино.